Die Saison 2011/12 im DVV-Pokal begann mit dem Achtelfinale im November 2011 und endete mit den Endspielen am 4. März 2012 im Gerry-Weber-Stadion in Halle. Der VfB Friedrichshafen und der Schweriner SC gewannen den Pokal. Titelverteidiger waren Generali Haching bei den Männern und Smart Allianz Stuttgart bei den Frauen.

Mannschaften 

Die Regionalpokalsieger wurden im Oktober ermittelt. Bei den Frauen gab es am 9. Oktober eine zusätzliche Qualifikation zwischen Bayer Leverkusen und dem Köpenicker SC, wobei sich die Köpenickerinnen mit einem 3:0-Auswärtssieg durchsetzten.

Männer

Frauen

Weblinks 
 Ergebnisse der Männer bei der VBL

 Ergebnisse der Frauen bei der VBL

2011/12
Volleyballsaison 2011/12